Глушако́в — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Глушаков, Денис Борисович (род. 1987) — российский футболист.
 Глушаков, Фёдор Михайлович (в монашестве Серафим; 1969—2020) — епископ РПЦ, епископ Анадырский и Чукотский.

Глушакова 
 Глушакова, Юлия Петровна (1932—2015) — советский и российский историк искусства.

См. также 
 Глушаковас, Андрюс (род. 1981) — литовский хип-хоп-исполнитель.